Termenul „Howick” se poate referi la:

 Howick, Africa de Sud, localitate din Africa de Sud
 Howick, Québec, localitate din Canada
 Baron Howick of Glendale, titlu nobiliar din Regatul Unit